Le Matou est un roman d'Yves Beauchemin paru en 1981.
 Le Matou est un film québécois réalisé par Jean Beaudin en 1985 et tiré du roman du même nom.